L'aéroport de Sandy Lake est un aéroport situé en Ontario, au Canada.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Sandy Lake